Кінґ (округ, Техас)
Кінґ (округ, Вашингтон)

en:King County